Kodos es un debugger de expresiones regulares basado en GNU GPL y FLOSS escrito en Python y desarrollado por Phil Schwartz. Dado que Python soporta el estándar Perl Compatible Regular Expressions para su expresiones regulares, Kodos puede ser utilizado para buscar problemas en expresiones regulares para cualquier otro lenguaje que también lo soporte.

Enlaces externos 

 Official Kodos Website  

Python
Software libre